Bukowa (Buche) ist der Name folgender polnischer Orte:
 Bukowa (Krasocin), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Krasocin
 Bukowa (Osiek), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Osiek
 Bukowa (Brzostek), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Brzostek
 Bukowa (Jarocin), Weiler in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Jarocin
 Bukowa (Bełchatów), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Bełchatów
 Bukowa (Biłgoraj), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Biłgoraj
 Bukowa Mała, Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Sawin
 Bukowa Wielka, Dorf in selbiger Gemeinde
 Bukowa Śląska (Buchelsdorf), Dorf in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Namysłów
 Bukowa (Smołdzino) (Wendisch Buckow), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Smołdzino

Bukowa (ukrainisch Букова) ist auch der Name eines Dorfes in der Westukraine, siehe Bukowa (Ukraine)

 Buková u Příbramě (Bukowa), Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Buková u Protivanova (Bukowa), Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien

Bukowa ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Gąsienica Bukowa-Kowalska (1936–2020), polnische Skilangläuferin